Бакки:

 Бакки — молодой окаменевший тираннозавр, расположенный на выставке «Диносфере» в Детском музее Индианаполиса.